Igrzyska Południowego Pacyfiku 1983 − (ang. South Pacific Games 1983), siódma edycja Igrzysk Południowego Pacyfiku, która odbyła się w dniach 5-16 września 1983 roku w stolicy Samoa Zachodniego, Apii. Szósty raz z rzędu zwycięzcą tabeli medalowej została Nowa Kaledonia.

Dyscypliny 
  ()
  ()

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy